Morselli es un apellido italiano. En 2013, en Italia había aproximadamente 1,200 personas con el apellido Morselli, aproximadamente la mitad residían en Emilia-Romagna.

Apellido 

 Guido Morselli (1912-1973), autor italiano.
 Henry Morselli (1852-1929), médico e investigador psíquico italiano.
 Joe Morselli (1944-2006), empresario canadiense.